Варяш — топоним в Башкортостане и Татарстане:

 Варяш — деревня в Янаульском районе Башкортостана.
 Варяш (приток Гарейки) — река в России, протекает по территории Янаульского района Башкортостана.
 Варяш (приток Буя) — река в России, протекает по территории Янаульского района Башкортостана.
 Варяш (приток Ика) — река в России, протекает по территории Муслюмовского района Татарстана.